Апаки́дзе () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Апакидзе, Андрей Мелитонович (1914—2005) – советский историк, член-корреспондент Академии наук Грузинской ССР.
 Апакидзе, Тимур Автандилович (1954—2001) — российский лётчик-снайпер, генерал-майор авиации, Герой России.
 Апакидзе, Валентин Андреевич (1904—1969) — советский генерал-майор, князь.
 Апакидзе, Илья Константинович (1907 – ?) — грузинский колхозный бригадир, Герой Социалистического Труда.